Ibrahima Koné puede hacer referencia a:

 Ibrahima Koné (1969-), futbolista marfileño.
 Ibrahima Koné (1977-), futbolista maliense.
 Ibrahima Koné (1999-), futbolista maliense.